Oberliga 2003/04 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2003/04
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2003/04
 Fußball-Oberliga Hessen 2003/04
 Fußball-Oberliga Nord 2003/04
 Fußball-Oberliga Nordost 2003/04
 Fußball-Oberliga Nordrhein 2003/04
 Fußball-Oberliga Südwest 2003/04
 Fußball-Oberliga Westfalen 2003/04 
 Eishockey-Oberliga 2003/04
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 2003/04
 Handball-Oberliga Sachsen 2003/04